Frano Divnić (glazbenik)
Frano Divnić (povjesničar)
Frano Divnić (književnik)

Izvori 
Imehrvatsko.net